Les divinités des Royaumes oubliés sont les êtres divins présents dans l'univers des Royaumes oubliés, un monde imaginaire rattaché au jeu de rôle Donjons et Dragons et source de plusieurs publications de fantasy.

La présence des dieux

Dans le monde des Royaumes oubliés, l'existence des dieux n'est pas un sujet de doute ou d'interrogation. Les prêtres sont en communication avec leur dieu et en tirent leurs pouvoirs. Les divinités interviennent constamment dans la vie des mortels et sont souvent en conflit les unes avec les autres. Rares sont ceux qui mènent leur vie sans au moins faire de temps en temps une offrande à un dieu ou une déesse en fonction de leur situation.

Les habitants des Royaumes oubliés sont nombreux à se choisir une divinité patronne à laquelle ils vouent une adoration particulière. Le choix d'une divinité n'empêche cependant pas ces mortels pieux de continuer à prier d'autres dieux selon leurs besoins. Ils adhèrent simplement à la philosophie et au mode de vie que représente ce dieu.

Tous les dieux des Royaumes oubliés ne sont pas égaux entre eux. Ils se rangent par ordre de puissance selon 4 statuts : divinité supérieure, intermédiaire, mineure et demi-divinité; en sachant que le statut d'un dieu ou d'une déesse n'affecte pas la puissance du prêtre qui le ou la vénère. La puissance d'un dieu étant proportionnelle au nombre et, depuis le temps des troubles (ou l'Avènement), à la foi de ses fidèles, le statut d'un dieu peut donc changer en fonction de l'engouement qu'il suscite.

L'origine des dieux

On pense qu'à l'origine de l'univers des Royaumes oubliés (Abeir-Toril abrégée en Toril) il y a un grand créateur : le seigneur Ao. Cette entité supérieure aux dieux eux-mêmes était restée inconnue jusqu'au jour de l'Avènement où il chassa les dieux des plans pour les envoyer dans le monde des mortels privés de leurs pouvoirs afin de les punir, de leur arrogance en général, et du vol des Tablettes du Destin en particulier. Il semble qu'Ao ait créé les dieux dans un but précis et que les éternelles guerres de prestige et d'égo entre les divinités l’aient lassé.

L'idée la plus répandue est qu'une fois qu'il eut créé l'univers, Ao ne pouvait en assurer l'équilibre seul, la loi et le Chaos, le Bien et le Mal, tout cela ne pouvait pas être régi que par lui. Ao créa donc des dieux, bons et mauvais, chacun avec un rôle à tenir dans l'univers, chacun ayant un aspect de la création à préserver et à développer pour garder l'équilibre des forces.

Seulement les dieux ne se cantonnèrent pas à leur rôle, ils voulaient être plus forts, plus craints ou plus aimés que les autres. Commença une guerre des dieux pour le pouvoir qui dure encore aujourd'hui. Avec une variable cependant : par décret d'Ao depuis le Temps des Troubles, la puissance d'un dieu est directement proportionnelle à la foi de ses fidèles, ce qui oblige leurs maîtres à porter attention à ces derniers.

Panthéon de Féérune

L'alignement définit la position de la divinité par rapport à l'axe bien/mal et l'axe loi/chaos.

Les domaines sont les domaines de sorts que peuvent choisir les prêtres de la divinité.

Surpuissance du panthéon féérunien 

 Ao : Créateur des dieux, coordinateur de Abeir-Toril, ainsi que de nombreuses autres planètes.

Divinités supérieures du panthéon féérunien 

L'Alignement se trouve entre parenthèses.

 Akadi : Reine des Airs, la Dame de l’Air, Dame des Vents (N)
Attributions : Élémentaires de l'Air, mouvement, vitesse, créatures volantes 
Domaines : Air, Illusion, Voyage, Duperie

 Baine : Le Seigneur noir, la Main noire, le Seigneur des ténèbres (LM)
Attributions : Haine, tyrannie, peur
Domaines : Destruction, Mal, Haine, Loi, Tyrannie

 Chauntéa : La Grande Mère, la Déesse du Grain, la Mère Nourricière (NB)
Attributions : Agriculture, plantes cultivées par les humains, fermiers, jardiniers, été
Domaines : Faune, Terre, Bien, Protection, Flore, Renouvellement

 Cyric : Prince des Mensonges, le Soleil Sombre, le Soleil Noir et de la folie (CM)
Attributions : Meurtres, mensonges, intrigue, tromperie, illusion, conflit, folie
Domaines : Chaos, Destruction, Mal, Illusion, Duperie

 Grumbar : Seigneur de la Terre, Roi des Contrées Situées Sous les Racines (N)
Attributions : Élémentaires de la Terre, solidité, immuabilité, serments
Domaines : Cavernes, Terre, Métal, Temps

 Istishia : Le Seigneur de l’Eau, Roi des Élémentaires de l’Eau (N)
Attributions : Élémentaires de l'eau, purification, humilité
Domaines : Destruction, Océan, Tempête, Voyage, Eau

 Kelemvor : Seigneur des morts, Juge des damnés. (LN)
Attributions : La mort, les morts
Domaines : Mort, Destin, Loi, Protection, Voyage

 Kossuth : Le Seigneur des flammes, le Seigneur de Feu (N)
Attributions : Élémentaires de feu, purification par le feu
Domaines : Destruction, Feu, Renouvellement, Souffrance

 Lathandre : Le Seigneur de l'Aube (NB)
Attributions : Printemps, aube, naissance, créativité, vitalité, athlétisme, renouveau, jeunesse, perfection corporelle
Domaines : Bien, Noblesse, Protection, Renouvellement, Force, Soleil, Gloire, Compétition.

 Mystra : La Dame des Mystères, la Mère de Toute Magie (NB) 
Attributions : Magie, sorts, la Toile
Domaines : Bien, Illusion, Connaissance, Magie, Rune, Sorts.

 Oghma : Le Seigneur de la Connaissance, Archiviste de ce Qui Est Connu (N)
Attributions : Connaissance, invention, inspiration, bardes
Domaines : Charme, Connaissance, Chance, Voyage, Duperie

 Shar : Maîtresse de la Nuit, Dame de l'Égarement, Déesse Sombre (NM)
Attributions : Ténèbres, nuit, égarement, oubli, secrets non révélés, tunnels, donjons, Outreterre
Domaines : Caverne, Ténèbres, Mal, Connaissance

 Sunie : Dame Amour, Dame aux Cheveux de Feu (CB)
Attributions : Beauté, amour, passion
Domaines : Chaos, Charme, Bien, Protection

 Sylvanus : Chêne Père, Père de la Forêt, Père des Arbres (N)
Attributions : Nature sauvage, druides
Domaines : Faune, Flore, Protection, Renouvellement, Eau

 Talos : Le Destructeur, le Seigneur des Tempêtes (CM)
Attributions : Tempêtes, dévastation, rébellion, conflagration, tremblements de terre, vortex
Domaines : Chaos, Destruction, Mal, Feu, Tempête

 Tempus : Seigneur des Batailles, Marteleur d'Ennemis (CN)
Attributions : Guerre, batailles, guerriers
Domaines : Chaos, Protection, Force, Guerre

 Tyr : L'Impartial, le Dieu Manchot, le Juste (LB)
Attributions : Justice
Domaines : Bien, Connaissance, Loi, Justice, Guerre

 Ubtao : Le Créateur de Chult, le Fondateur de Mezro, le Père des Dinosaures (N)
Attributions : Création, jungles, Chult, dinosaures
Domaines : Équilibre, Flore, Organisation, Protection, Reptiles

Divinités intermédiaires du panthéon féérunien 

 Beshaba : La Pucelle de l’Infortune, Dame Destinée (CM)
Attributions : Bêtises impromptues, malchance, mauvaise fortune, accidents
Domaines : Chaos, Mal, Destin, Chance, Duperie

 Gond : Porteur de Merveilles, Seigneur de Tous les Forgerons (N)
Attributions : Artifice, artisanat, construction, forge
Domaines : Artisanat, Terre, Feu, Connaissance, Métal, Organisation

 Heaume : La Sentinelle, le Vigilant (LN)
Attributions : Gardiens, protection, protecteur
Domaines : Loi, Organisation, Protection, Force

 Ilmater : Le Dieu Qui Pleure, le Dieu Brisé (LB)
Attributions : Endurance, souffrance, martyre, persévérance
Domaines : Bien, Guérison, Loi, Force, Souffrance

 Mailikki : Notre Dame de la Forêt, la Reine de la Forêt (NB)
Attributions : Forêts, créatures des forêts, rôdeurs, dryades, automne
Domaines : Faune, Bien, Flore, Voyage

 Séluné : Notre Dame d'Argent, la Vierge Lunaire (CB)
Attributions : Lune, prophétie, étoiles, navigation, navigateurs, vagabonds, quêteurs, lycanthropes bienveillants et neutres
Domaines : Chaos, Bien, Lune, Protection, Voyage

 Tymora : Dame Chance, la Dame Qui Sourit, Notre Dame Enjouée (CB)
Attributions : Bonne fortune, compétence, victoire, aventuriers
Domaines : Chaos, Bien, Chance, Protection, Voyage

 Umberlie : La Reine Garce, la Reine des Profondeurs (CM)
Attributions : Océans, courants, vagues, vents marins
Domaines : Chaos, Destruction, Mal, Océan, Eau, Tempête

Divinités mineures du panthéon féérunien 

 Aurile : Vierge de Glace, Aurore Glaciaire, la Déesse du Froid (NM)
Attributions : Froid, hiver
Domaines : Air, Mal, Tempête, Eau

 Azouth : Dieu des Magiciens, Père des Mages, Seigneur des Sorts (LN)
Attributions : Magiciens, mages, lanceurs de sorts en général
Domaines : Illusion, Magie, Connaissance, Loi, Sorts

 Bahamut : Le Grand Dragon, Le Dragon de Platine (NB)
Attributions : Dragons bienveillants, felldrake, chevalier du dragon
Domaines : Bien, Dragon, Protection, Force, Air

 Dénéïr : Seigneur des Glyphes et Icônes, le Scribe d’Oghma (NB)
Attributions : Glyphes, images, littérature, scribes, cartographie
Domaines : Bien, Connaissance, Protection, Runes

 Eldath : Déesse des Flots Chantants, Mère Protectrice des Bosquets, la Déesse Verte (NB)
Attributions : Lieux tranquilles, sources, étendues d'eau, paix, chutes d'eau
Domaines : Famille, Bien, Flore, Protection, Eau

 Lliira : Notre-Dame de la Joie, Joyeuse, Maîtresse des Réjouissances (CB)
Attributions : Joie, bonheur, danse, festivals, liberté, indépendance
Domaines : Chaos, Charme, Famille, Bien, Voyage

 Loviatar : Vierge de la Souffrance, le Fouet Complaisant (LM)
Attributions : Douleur, agonie, blessure, tourment, mortifications, torture
Domaines : Mal, Loi, Justice, Force, Souffrance

 Malar : Le Seigneur Bestial (CM)
Attributions : Chasseurs, traque, soif de sang, lycanthropes malveillants, bêtes et monstres errants
Domaines : Faune, Chaos, Mal, Lune, Force

 Mask : Maître de Tous les Voleurs, Seigneur des Ombres (NM)
Attributions : Voleurs, vol, ombres
Domaines : Ténèbres, Mal, Chance, Duperie

 Milil : Seigneur des Chants, la Véritable Main du Très Sage Oghma (NB)
Attributions : Poésie, chant, éloquence
Domaines : Charme, Bien, Connaissance, Noblesse

 Shaundakul : Chevaucheur des Vents, la Main Secourable (CN)
Attributions : Voyages, explorations, marchands au long cours, caravanes, portails
Domaines : Air, Chaos, Portails, Protection, Voyage, Commerce

 Talona : Dame des poisons, Maîtresse des Maladies, Mère de Tous les Fléaux (CM)
Attributions : Maladie, poison
Domaines : Chaos, Destruction, Mal, Souffrance

 Tiamat : La Déesse Dragon, Némesis des Dieux, la Dame Sombre (LM)
Attributions : Dragons malveillants, reptiles maléfiques, cupidité, Chessenta
Domaines : Mal, Loi, Reptiles, Tyrannie

 Torm : Le Véritable, le Vrai dieu, la Loyale fureur, Torm le Pur (LB)
Attributions : Devoir, loyauté, obéissance, paladins
Domaines : Bien, Guérison, Loi, Protection, Force

 Waukyne : L'Amie des Marchands (N)
Attributions : Commerce, monnaie, richesse
Domaines : Connaissance, Protection, Voyage, Commerce

Demi-divinités du panthéon féérunien 

Ce sont souvent des divinités régionales, des dieux animaux ou de puissants esprits.

 La Cavalière Rouge : Dame de la Stratégie, Grande Maîtresse de l’Echiquier (LN)

Attributions : Stratégie, organisation, tactique
Domaines : Loi, Noblesse, Organisation, Guerre

 Garagos : Le Pillard, Maître de Toutes les Armes, Seigneur de Guerre (CN)

Attributions : Affrontement, expertise du combat, destruction, pillage
Domaines : Chaos, Destruction, Force, Guerre

 Gargauth : L'exilé, Le Dixième Seigneur des Neuf, le Seigneur Caché (LM)

Attributions : Trahison, cruauté, corruption politique, individus qui abusent de leur force ou de leur pouvoir
Domaines : Charme, Mal, Loi, Duperie

 Gwaeron Bourrasque : Maître du Pistage, Celui Qui ne se Perd Jamais (NB)

Attributions : Pistage, Rôdeurs du Nord
Domaines : Faune, Bien, Connaissance, Flore, Voyage

 Hoar : Le Héraut Funeste, Seigneur des Trois Tonnerres (LN)

Attributions : Vengeance, Châtiment, Justice poétique
Domaines : Destin, Loi, Justice, Voyage

 Jergal : Seigneur de la Fin de Tout, Scribe des Damnés, l’Impitoyable (LN)

Attributions : Fatalisme, enterrement rituel, gardiens des tombes
Domaines : Mort, Destin, Loi, Rune, Souffrance

 Lurue : La Licorne, la Reine des Licornes, la Reine des Animaux Doués de Parole (CB)

Attributions : Bêtes parlantes, créatures non-humanoïdes
Domaines : Faune, Chaos, Bien, Guérison

 Nobanion : Seigneur à la Crinière de Feu, Roi des Animaux (LB)

Attributions : Royauté, lions et créatures félines, créatures bienveillantes
Domaines : Faune, Bien, Loi, Noblesse

 Savras : L'Omnivoyant, Seigneur de la Divination, le Troisième Œil (LN)

Attributions : Divination, destin, vérité
Domaines : Destin, Connaissance, Loi, Magie, Sorts

 Sharess : La Dame Dansante, Mère des Chats (CB)

Attributions : Hédonisme, bonheur des sens, lieux de fêtes, chats, la sensualité, la luxure
Domaines : Chaos, Charme, Bien, Voyage, Duperie

 Shialla : Danseuse des Clairières, Fille de la Haute-Forêt, la Dame des Bois (LB)

Attributions: Clairières forestières, croissance forestière, la Haute-Forêt, le bois de Padhiver
Domaines: Faune, Bien, Flore, Renouvellement

 Siamorphe : La Justice Divine (LN)

Attributions : Nobles, droit de noblesse, royauté humaine
Domaines : Connaissance, Loi, Noblesse, Organisation

 Trouveur d'Éperon de Wiverne : Le Barde Sans Nom (CN)

Attributions : Cycle de la vie, transformation de l'art, sauriens
Domaines : Chaos, Charme, Renouvellement, Reptiles

 Ulutiu : Le Seigneur dans la Glace, Le Dormeur Éternel, Père des Géants (LN)

Attributions : Glaciers, régions polaires, habitants des régions arctiques
Domaines : Faune, Loi, Océan, Protection, Force

 Uthgar : Père des Uthgardts, Père de la bataille (CN)

Attributions : Tribus barbares Uthgardt, force physique
Domaines : Faune, Chaos, Justice, Force, Guerre

 Valkur : Le Puissant, Capitaine des Flots (CB)

Attributions : Marins, navires, vents favorables, combat naval
Domaines : Air, Chaos, Bien, Océan, Protection

 Velsharoon : L’Élogieux, Archimage de la Nécromancie, Seigneur de la Crypte Oubliée (NM)

Attributions : Nécromancie, nécromanciens, liches maléfiques, non-mort
Domaines : Mort, Mal, Magie, Morts-vivants

Autres panthéons

Plusieurs autres espèces intelligentes des Royaumes disposent de leur propre panthéon et de leurs propres dieux, cela n'empêche cependant pas une race d'adorer les dieux d'une autre espèce, dans la mesure où elle respecte les dogmes de cette religion. Les dieux du panthéon féérunien sont d'ailleurs adorés par plusieurs dizaines d'espèces de toutes sortes.

Panthéon elfique (La Seldarine)

Tous les dieux et déesses de la Seldarine résident en  Arvandor, ce plan étant lui-même subdivisé en royaumes consacrés à une ou plusieurs divinités. Cependant, en Arvandor, les royaumes de chaque divinité ne sont guère distincts et aucune véritable frontière ne les sépare.

Pouvoirs majeurs

 Angharradh, la Triple Déesse, Reine d'Arvandor
 Corellon Larethian, Créateur des elfes, Couronne d'Arvandor

Pouvoirs intermédiaires

 Aerdrië Faenya, la Mère Ailée
 Sashelas des Profondeurs, Seigneur sous la Mer
 Erevan Illeserë, le Filou
 Hanali Celanil, le Cœur d'Or
 Labelas Enoreth, le Donneur de Vie
 Rilifane Rallathil, le Seigneur-feuille
 Sehanine Archelune, Fille des Cieux Nocturnes
 Solonor Thelandira, Yeux-perçants

Pouvoirs mineurs

 Fenmarel Mestarine, le Loup Solitaire
 Shevarash, l'Archer Noir

Panthéon nain (Le Morndinsamman)

Tout comme pour la Seldarine, l'ensemble du panthéon nain réside au Foyer des Nains, chaque divinité possédant son royaume propre à une hauteur propre sur cette gigantesque montagne, Moradin et Berronar demeurant ensemble au sommet. On peut noter que les divinités mauvaises du Morndinsamman ont été bannies par Moradin à Sinistre Marteau, qui est devenu le plan de résidence des divinités duergars.

Pouvoir majeur

 Moradin, le Forgeur d'Âme, Père-Nain

Pouvoirs intermédiaires
 Abbathor, Grand Maître de la Cupidité
 Berronar Purargent, la Mère de Sûreté, Douceur et Foyer, Mère Révérée
 Clanggedin Barbedargent, le Père de la Bataille
 Dumathoïn, Gardien des Secrets sous la Montagne
 Vergadain, Dieu de la richesse et de la chance

Pouvoirs mineurs

 Dugmaren Brilletoge, la Lueur dans l'Œil
 Gorm Gulthyn, les Yeux de Feu
 Haela Brillehache, Dame des Œufs
 Marthammor Duin, Trouveur-de-piste
 Thard Harr, le Seigneur des Profondeurs de la Jungle
 Sharindlar, la Dame de Vie et de la Miséricorde

Panthéon Duergar

 Duerra des Abîmes, Reine de l'Art Invisible (Sinistre Marteau)
 Laduguer, l'Exilé (Sinistre Marteau)

Panthéon Derro

 Diinkarazan, Le Dieu Mauvais
 Diirinka, le Traître, le Père (Achéron)

Panthéon des petites-gens

Le panthéon halfelin, ou Enfants de Yondalla, occupe les Arpents verts, parfois appelés Champs verts. Yondalla et les trois divinités intermédiaires y possèdent un royaume commun tandis que Brandobaris mène une vie d'errance et qu'Urogalan demeure dans une caverne souterraine.

Pouvoir majeur

 Yondalla, la Protectrice

Pouvoirs intermédiaires

 Arvoreen, le Défenseur
 Cyrrollalee, Main de Camaraderie
 Sheela Peryroyl, Sœur Verte
	
Pouvoirs mineurs

 Brandobaris, Maître de la dissimulation
 Urogalan, Celui qui Doit être

Panthéon gnome

Le panthéon gnome, ou Seigneurs des Collines dorées, mené par Garl Brilledor, réside tout entier dans les Collines dorées, à l'exception notable de Urdlen, qui creuse sans relâche le sol de Sinistre Marteau. Les Collines dorées sont constituées de sept collines, chacune constituant le royaume de l'une des divinités gnomes.

Pouvoir majeur

 Garl Brilledor, le Farceur

Pouvoirs intermédiaires

 Baervan Ermiterrant, La Feuille Masquée
 Callarduran Doucemains, Frère des Profondeurs
 Flandal Peaudacier, le Maître du Métal
 Segojan Hanteterre, Ami-de-la-terre
 Urdlen, le Rampeur-en dessous (Sinistre Marteau)

Pouvoirs mineurs

 Baravar Sombretoge, le Seigneur Déguisé
 Gaerdal Maindefer, le Sévère

Panthéon orque

Le panthéon orque réside à Nishrek, un immense champ de bataille. Gruumsh, Ilneval et Bahgtru occupent la Forteresse de Fer, tandis que Luthic et Shargaas se terrent dans des cavernes et Yurtrus demeure sur une lointaine colline.

Pouvoir majeur

 Gruumsh, le Dieu Borgne

Pouvoirs mineurs

 Bahgtru, le Fort
 Ilneval, le Père de la Guerre
 Luthic, la Mère des Cavernes
 Shargaas, le Seigneur de la Nuit
 Yurtrus, le Putrescent

Panthéon gobelin

La panthéon gobelin regroupe les dieux des gobelinoïdes, à savoir gobelin, hobgobelin et gobelours.

Pouvoir majeur

 Maglubiyet, le Puissant

Pouvoirs intermédiaires

 Hruggek
 Meriadar

Pouvoirs mineurs

 Bargrivyek, le Gardien de la Paix
 Grankhul
 Khurgorbaeyag, le Contremaître
 Kikanuti, la Déité Mère
 Nomog-Geaya, le Général

Demi-pouvoirs

 Skiggaret
 Stalker

Panthéon drow (La Seldarine noire)

Tout le panthéon drow demeure dans les Fosses démoniaques, à l'exception d'Eilistraee qui y possède un royaume mais ne s'y rend que rarement, préférant vivre en Arvandor.

Pouvoir intermédiaire

 Lolth, la Reine-Araignée 

Pouvoirs mineurs

 Eilistraée, la Vierge Noire (Arvandor)
 Ghaunadaur, Celui qui Rôde
 Vhaeraun, le Seigneur Masqué

Demi-pouvoirs

 Kiaransalee, Dame des Morts
 Selvetarm, Champion de Lolth

Panthéon géant

Pouvoirs majeurs

 Annam, le Grand Dieu de Tous les Géants
 Hiatea, la Grande Déesse des Géantes
 Stronmaus, le Grand Dieu de l'Orage

Pouvoirs intermédiaires

 Grolantor, dieu des géants des collines
 Memnor, dieu de la fierté
 Skoraeus Os-de-Pierre, dieu des géants de pierre
 Surtr, dieu des géants de feu
 Thrym, dieu des géants de gel

Pouvoirs mineurs

 Iallanis, déesse de l'amour et de la beauté
 Karontor, dieu de la haine

Demi-pouvoirs

 Diancastra, demi-déesse et héroïne.

Panthéon draconique

Pouvoirs majeurs

 Asgorath, la Faiseuse de Mondes, déesse de la Création.
 Astilabor, déesse de la Possession
 Garyx, dieu des Flammes.
 Kereska, déesse de la Magie.
 Lendys, dieu de l'Équilibre et de la Justice.
 Null, dieu de la Mort et des morts.
 Tamara, déesse de la Vie et de la Lumière, compagne de Lendys.
 Task, dieu de la Cupidité.
 Xymor, Seigneur du Vent du Nord, dieu de la Justice éclairée
 Zorquan, dieu des Dragons.

Pouvoirs mineurs

 Hlal, dieu de l'Humour Draconique.
 Yaldabaoth, alias Tiamat.

Panthéon monstrueux
Ces divinités ne s'occupent que d'une race de créatures bien précise. On y retrouve notamment Nobanion et Lurue qui sont aussi des demi-dieux.

 Pouvoir majeur

 Grande Mère, la Mère des Tyrannœils
 Ilsensine, le Grand Cerveau
 Shekinester, la Reine aux Trois Visages

 Pouvoirs intermédiaires

 Eadro, 
 Hlal, la Messagère Draconique
 Kurtulmak, le Sorcier Cornu
 Sekolah, le Grand Requin
 Sseth
 Task, le Cupide

 Pouvoirs mineurs

 Blibdoolpoolp, la Déesse Noyée
 Semuanya, le Survivant
 War'dango

 Demi-dieux

 Essyllis
 Gorellik
 Laogzed
 M'daess
 Parrafaire
 Piscaethces
 Vaprak, le Destructeur

Panthéon Mulhorandi 
Ces divinités ne sont adorés qu'au Mulhorande, à Unther et à Thay. Ce panthéon est fortement inspiré de la mythologie égyptienne.

Pouvoir majeur

 Horus-Rê, dieu du soleil, de la vengeance, du gouvernement, des rois et de la vie

Pouvoirs intermédiaires

Isis (aussi appelée Ishtar), déesse du temps, des rivières, de l'agriculture, de l'amour et de la magie du bien
Nephtys, déesse de la richesse, du commerce, protectrice des enfants et des morts
Osiris, dieu de la végétation, de la mort, de la justice et des moissons
Seth, dieu du désert, de la destruction, de la sécheresse, de la nuit, de la putréfaction, des serpents, de la haine, de la trahison, de la magie du mal, de l'ambition, du poison et du meurtre
Thot, dieu de la magie neutre, des scribes, du savoir, de l'invention et des secrets

Pouvoirs mineurs
Anhur, dieu de la guerre, du conflit, des prouesses physiques, de l'orage et de la pluie
Geb, dieu de la terre, des mineurs et des ressources minérales
Hathor, déesse de la maternité, de la musique, de la danse, de la lune et du destin

Demi-pouvoir
Sebek, demi-dieu des dangers du fleuve, des crocodiles, des hommes-crocodiles et des lieux humides

Divinités mortes

 Amaunator, un dieu du soleil nétherisse.
 Bhaal, le Seigneur du Meurtre. Tué durant le Temps des troubles par Cyric, à l'aide de l'épée Fléau des Dieux (l'avatar de Mask).
 Gilgeam, Père de la Victoire, tué par Tiamat.
 Ibrandul, dieu des cavernes, annihilé par Shar durant le Temps des Troubles, qui s'est emparé de ses attributions.
 Iyachtu Xvim, fils de Baine. Détruit lors de la résurrection de son père.
 Jazirian, un dieu de la paix chez les couatls, tué par Merrshaulk.
 Karsus, détruit en -339 CV, à la suite de l'incantation du sort qui aurait dû lui permettre d'atteindre le statut de divinité, il n'aura disposé des pouvoirs de Dieu de la Magie que quelques instants. Sa mort entraînera la disparition de toute magie dans les Royaumes oubliés à la suite du sacrifice de Mystryl ainsi que la destruction de l'empire de Néthéril.
 Leïra, la Dame des Brumes et des Illusions. Détruite elle aussi par Cyric à la suite du Temps des Troubles, toujours à l'aide du Fléau des Dieux.
 Moandre, un dieu de la pourriture, tué par Trouveur d'Éperon de Wiverne, qui n'a non pas hérité de ses attributions, mais de sa puissance de demi-dieu.
 Myrkul, le Seigneur des Os, ancien dieu de la Mort, mort durant le Temps des Troubles. Le nouveau dieu Cyric hérita de ses attributions avant de les perdre quelques années plus tard au profit de Kelemvor, un ancien compagnon du temps où il était mortel. Une partie de l'essence de Myrkul a survécu au travers d'un artefact.
 Mystra, ou plutôt "l'ancienne" Mystra, ancienne déesse de la magie, qui a succédé à Mystryl. L'ancienne Mystra a été tuée par Heaume lors du Temps des Troubles. Une magicienne mortelle du nom de Minuit a ensuite pris son nom et sa succession au poste de Déesse de la Magie.
 Mystryl, autre ancienne déesse de la magie, disparue en -339 CV, année de la rupture des Toiles, afin de préserver la Toile de la folie de Karsus.
 Ramman
 Tchazzar
 Tyche, ancienne déesse du hasard, s'est scindée en deux divinités lors de sa mort, Tymora et Beshaba (ces dernières récupérant respectivement les attributions de la bonne fortune et de la malchance).

Les Trois Morts 
Il s'agit de Baine, Bhaal et Myrkul ayant fait vœu d'atteindre la divinité.

Dans les temps anciens, Jergal représentait l'anéantissement, la mort et les défunts. Pendant de nombreux siècles humains, il accueillit les morts (que ses propres fidèles avait souvent eux-mêmes tués) dans son sombre Royaume (l’Hadès ou Gaste Grise). Jergal était respecté non seulement par les mortels, mais également par les autres divinités. Mais au fil des années, il se lassa de son sort, de la routine de ses obligations. Au cours de cette période, Baine, Bhaal et Myrkul firent un pacte d'alliance afin d'obtenir la place de Jergal.
Afin d'avoir la puissance nécessaire pour briguer la place du dieu des calamités, les trois morts assassinèrent une divinité mineure et recueillirent son essence divine et se la partagèrent. Dans le royaume de Jergal, les trois compagnons eurent à affronter des hordes innombrables de morts-vivants. Finalement, ils arrivèrent au « château des Ossements », la demeure de Jergal.

Références
 
 

Royaumes oubliés
Dieu ou divinité dans la fiction